Cera de abelha - produzida pelas abelhas
Cerúmen - a cera do ouvido
Cera (depilação) - método de depilação

Pessoas
Michael Cera

Desambiguação